Plaats in Indonesië
 Tambahrejo (Bandar), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Tambahrejo (Kota Blora), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tambahrejo (Pagerruyung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Tambahrejo (Tunjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Tambahrejo (Wirosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tambahrejo (Kanor), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java